Рогозянський — українське прізвище. Відомі носії:
 Рогозянський Віктор Дмитрович — український, радянський футболіст, півзахисник. 
 Рогозянський Гнат — козак, кобзар і діяч історії кобзарства.